«Steam Powered Aereo-Takes» — студийный альбом американского музыканта Джона Хартфорда, вышедший в 2002 году, коллекционное издание демоверсий и сессионных записей из альбома 1971 года Aereo-plain.

Об альбоме 
Музыка альбома представляет собой смесь традиционной музыки блюграсса, воплотивший в себе дух хиппи 70-х. В группу «Aereo-Plain Band» также входят музыканты Норман Блейк, Вассар Клементс, Тут Тейлор, и Рэнди Скраггс.

Список композиций 
Все песни написаны Джоном Хартфордом за исключением песен с примечаниями об авторе.

 «Where the Old River Flows» (Джимми Дэвис) — 3:07
 «Ruff and Ready» (Тут Тейлор) — 1:51
 «Blame It on Joan» — 3:12
 «The Vamp from Back in the Goodle Days» — 4:41
 «Emanuel Cant» — 1:44
 «Bad Music» (Тут Тейлор) — 4:32
 «Dig a Hole» (Традиционная музыка) — 4:14
 «Presbyterian Guitar» — 2:03
 «Strange Old Man» — 1:40
 «Lady Jane» — 2:43
 «Oasis» (Тут Тейлор) — 3:31
 «Because of You» — 1:10
 «Morning Bugle» — 3:28
 «John Henry» (Традиционная музыка) — 1:44
 «Doin' My Time» (Джимми Дрифтвуд) — 3:06
 «Keep on Truckin'» — 2:46
 «Don’t Ever Take Your Eyes Off the Game, Babe» — 3:28
 «Howard Hughes Blues» — 3:01

Участники записи 
 Джон Хартфорд — банджо, гитара, скрипка, вокал
 Норман Блейк — гитара, мандолина, вокал
 Вассар Клементс — скрипка, вокал
 Тут Тейлор — добро, вокал
 Рэнди Скраггс — бас, вокал
Производство
 Продюсер: Дэвид Бромберг
 Звукозапись: Варрен Девви/Клод Хилл
 Миксы: Тоби Маунтен
 Арт-дирекция: Сьюзан Марш
 Фотография: Питер Амфт
 Примечания на обложке: Боб Карлин

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1971 года
Альбомы 2002 года
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Rounder Records